Poisson-pilote est un nom vernaculaire ambigu  en français. On appelle couramment « poisson-pilote » plusieurs espèces de poissons de l'ordre des Perciformes. Leur nom provient du fait qu'ils accompagnent souvent les grands prédateurs marins : requins, reptiles marins et cétacés. Ils ne les guident pas, comme on le pensait autrefois, ils profitent de l'onde de proue créée par la nage de ces derniers.

Espèces concernées 
 Les poissons-pilotes accompagnent généralement les requins longimanes.

Famille des Echeneidés 
 Genre Remora Gill, 1862
 Remora australis Bennett, 1840
 Remora brachyptera Lowe, 1839
 Remora osteochir Cuvier, 1829
 Remora remora Linnaeus, 1758
 Genre Echeneis Linnaeus, 1758
 Echeneis naucrates Linnaeus, 1758 - Pilote-requin
 Genre Phtheirichthys Gill, 1862
 Genre Remorina Jordan et Evermann, 1896

Famille des Carangidés 
 Genre Naucrates
 Naucrates ductor

Dans la culture populaire 
Dans les autobus, on surnomme dans le jargon des chauffeurs les « poissons-pilotes » les passagers se tenant debout juste à côté du conducteur, pour lui tenir compagnie ou lui faire la conversation.

Notes et références

Voir aussi 
 La Baleine-pilote

Perciformes
Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu